La Romita ima više značenja:
 La Romita, Reggio Emilia
 La Romita, Terni